Querengässer ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Querengässer (* 1955), deutscher Politiker (SED, PDS), MdA
 Jürgen Querengässer (* 1964), deutscher Handballspieler
 Paul Querengässer (1869–nach 1932), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP, CNBL), MdL Preußen